L'International Lawn Tennis Challenge 1934 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 29ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 28 nazioni: 23 nella zona europea e 5 nella zona americana.

Il Regno Unito ha battuto gli Stati Uniti nel challenge round che si è disputato al Centre Court di Wimbledon in Inghilterra dal 28 al 31 luglio.

Zona Americana

Zona Nord/Centro Americana

Zona Sudamericana

Spareggio Inter-Zonale Americano

Zona Europea

Tabellone

Finale

Turno di qualificazione 

Polonia, Germania, Paesi Bassi e Jugoslavia avanzano al tabellone principale dell'edizione del 1935.

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1934
 1934